De Estische voetbalclub JK Trans Narva speelt sinds 1996 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt JK Trans Narva

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 1.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Estland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

JK Trans Narva
JK Trans Narva